Должанский район — административные единицы в России и на Украине.

 Должанский район — административная единица в Орловской области России.
 Должанский район — номинально образованная административная единица в Луганской области Украины, фактически территория района находится под контролем ЛНР.